Андрей Фёдорович Данькин (3 октября 1913 — 30 июня 1978) — штурман звена 5-го гвардейского авиационного полка 50-й авиационной дивизии 6-го авиационного корпуса дальнего действия, гвардии майор. Герой Советского Союза (1944).

Биография

Ранние годы 
Родился 3 октября 1913 года в городе Майкоп, Кубанская область (ныне Республика Адыгея) в семье русского рабочего. Помимо него в семье было пять детей. В 1917 году отец умер, а ещё через четыре года скончалась и мать, работавшая по найму у кулаков. Старшего брата, Сергея, расстреляли белогвардейцы, сестра умерла от тифа в 1920 году, а двое средних братьев умерли в тридцатых годах. А. Данькин и его младшая сестра воспитывались в майкопском детском доме. Он сумел окончить 9 классов и профтехшколу и в возрасте 18 лет пошёл работать на мебельную фабрику в качестве стажёра, приёмщика и учётчика. В 1932 году, в поисках лучшей жизни, перебрался в станицу Апшеронская, где работал учётчиком бригады на нефтяных промыслах.

В ноябре 1932 года вступил в ряды Красной Армии, где служил в 64-м стрелковом полку 9-й Донской дивизии. В 1934 году окончил Московское военное авиационно-техническое училище спецслужб и служил техником по приборам на Высших авиационных курсах усовершенствования в Москве в воинском звании «воентехник 1-го ранга».

В 1939 году окончил Харьковское военное авиационное училище лётчиков-наблюдателей, став лётчиком-наблюдателем 81-го дальнебомбардировочного полка 50-й авиадивизии дальнего действия в Новочеркасске. В марте 1940 года был назначен штурманом звена и был принят в КПСС.

Участие в Великой Отечественной войне 
С началом Великой Отечественной войны (с 26 июня) в действующей армии. Воевал штурманом звена, эскадрильи в авиации дальнего действия.
Участвовал в бомбардировках объектов противника:
 — в районах Ровно, Перемышля, Житомира, Бердичева, Кировограда, Днепропетровска, Каховки, Кременчуга — в 1941 году;
 — в районах Полтавы, Харькова, Мариуполя, Ростова, Моздока, Армавира, Краснодара, Майкопа — в 1942;
 — в районах Армавира, Тихорецка, Краснодара, Таманского полуострова, Керчи — в 1943;
 — в районах Джанкоя, Севастополя, Никополя, Херсона, Николаева, Бреста, Барановичей, Пинска, Люблина, Хельсинки, Таллинна, Нарвы, — в 1944;
 — в районах Будапешта, Зволена, Бреслау, Кёнигсберга, Данцига, Свинемюнде, Берлина — в 1945.

В боях 3 раза был сбит. В июне 1944 года оказался в тылу врага и вышел к партизанам.

Гвардии майор Данькин Андрей Фёдорович, летая в эскадрилье И. М. Хрущёва 5-го гвардейского авиационного полка 50-й авиационной дивизии 6-го авиационного корпуса, АДД) к 1 сентября 1944 года совершил 278 боевых вылетов (из них — 251 ночных) на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком тылу врага и скоплений его войск. С высокой точностью бомбил противника в районах городов Джанкой, Никополь, Сарабузы, Херсон, Севастополь. Также совершал налёты на дальние цели: 4 раза бомбил Хельсинки и по 2 раза — Таллин, Нарву, Брест и Люблин. Всего экипажем было сброшено 294 тонны бомб разного калибра и расстреляно по целям более 42 тысяч пулемётных патронов, благодаря чему было уничтожено: танков — 21, автомашин с войсками и грузами — 68, переправ и мостов — 3, складов с горючим — 8, складов с боеприпасами — 6, железнодорожных вагонов — 14. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено 19 самолётов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и проявленные при этом мужество и героизм Данькину Андрею Фёдоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5306).

После войны 

После войны продолжал служить в армии штурманом авиаполка дальнего действия.

В 1959 году вышел в запас в звании полковника. Работал диспетчером службы Смоленского аэропорта Гражданской авиации и принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

30 июня 1978 года скончался. Похоронен на .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда».
 Орден Ленина.
 Орден Красного Знамени (Указ ПВС СССР от 20.06.1942).
 Орден Красного Знамени.
 Орден Александра Невского.
 Орден Отечественной войны I степени (Приказ Авиации Дальнего Действия № 0180/н от 08.08.1943).
 Орден Отечественной войны I степени (Приказ Авиации Дальнего Действия № 0406/н от 28.04.1943).
 Орден Красной Звезды.
 Орден Красной Звезды.
 Медаль «За боевые заслуги» (03.04.1944).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (Указ ПВС СССР от 09.05.1945).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (06.04.1970).
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (Указ ПВС СССР от 07.05.1965).
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР».
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР».
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР».
 Медаль «За безупречную службу» I степени.
 Медаль «За безупречную службу» II степени.
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне»  (Приказ МО СССР № 01 от 24.04.1970).

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 На могиле установлен надгробный памятник.

Примечания

Литература 
 
 
 Хазретбий И. С. Твои Герои, Адыгея: очерки о Героях Советского Союза. — Майкоп: Адыгейское республиканское кн. изд-во, 2005. — 413 с. — ISBN 5-7608-0459-6.
 Х. И. Сиджах. Герои России из Адыгеи. — Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2011. − 116 с. ISBN 978-5-7992-0668-0.
 Золотые Звёзды Адыгеи. 2-е изд., доп. и дораб. Майкоп, 1980. / стр. 20-21.
 Кубани славные сыны. Краснодар, 1985, кн. 2. / стр.69-71.

Ссылки 
 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&40D/94bab26d/Source Андрей Фёдорович Данькин на сайте az-libr.ru]
 Данькин Андрей Фёдорович на сайте Смоленской горадминистрации
 Данькин Андрей Фёдорович на сайте "Смоленский некрополь"
 Данькин Андрей Фёдорович на сайте "Музей Победы"

См. также 
 Список Героев Советского Союза (Адыгея)
 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)

Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Персоналии:Краснодарский край
Полковники (СССР)